Libertaire  ou des mots très similaires sont des termes pouvant signifier :

 Libertaire, personnes, courants, mouvements, structures, organisations, etc., qui prônent une liberté absolue fondée sur la négation du principe d'autorité dans l'organisation sociale.
 Libéral-libertaire, terme forgé en 1972 par le philosophe et sociologue marxiste Michel Clouscard dans son livre Néofascisme et idéologie du désir.

Dans le monde politique et philosophique :
 Socialisme libertaire, idéologie et mouvement politique visant d'une part à l'abolition de l'État et du capitalisme, et d'autre part à l'instauration d'une société égalitaire, fondée sur l'autogestion et la responsabilité individuelle.
 Libertarianisme, philosophie politique issue du libéralisme prônant, au sein d'un système de propriété et de marché universel, la liberté individuelle
 Libéralisme, doctrine de philosophie politique qui affirme la liberté comme principe politique suprême ainsi que son corollaire de responsabilité individuelle, et revendique la limitation du pouvoir du souverain.
 Alternative libertaire (France), organisation anarchiste française fondée en 1991, issue de la fusion entre le Collectif jeunes libertaires (CJL) et l'Union des travailleurs communistes libertaires (UTCL).

Dans les médias :
 Le Monde libertaire, organe mensuel puis hebdomadaire de la Fédération anarchiste.
 Le Libertaire, journal anarchiste fondé à New York en 1858 par Joseph Déjacque.
 Radio libertaire, radio de la Fédération anarchiste (FA).
 Les Éditions du Monde Libertaire, œuvre de la Fédération Anarchiste
 Les Éditions Libertaires, Saint-Georges d'Oléron.